Erasmus kan syfta på::

 Erasmusprogrammet – EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott
 Erasmus Montanus – en pjäs (komedi) från 1723 av den norska författaren och dramatikern Ludvig Holberg
 7907 Erasmus – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Erasmus (helgon) (ca 240–ca 303), ett kristet helgon och martyr
 Erasmus Nicolai Arbogensis (–1580), en svensk hovpredikant, riksdagsman och biskop
 Erasmus Darwin (1731–1802), en läkare, botanist, uppfinnare, naturfilosof och en framstående abolitionist
 Erasmus av Rotterdam (1466–1536), en nederländsk humanist
 Erasmus Sack (1633–1697), en läkare, professor

Se även
 Erasmuspriset – ett årligt pris som delas ut av Praemium Erasmianum Foundation, en nederländsk ideell organisation, uppkallat efter Erasmus av Rotterdam
 Erasmus Student Network – ett europeiskt studentförbund